(englisch für Ich, der Roboter) ist:
 I, Robot, eine Kurzgeschichte von Eando Binder
 Originaltitel der Science-Fiction-Kurzgeschichtensammlung Ich, der Robot von Isaac Asimov aus dem Jahr 1950
 I, Robot (Film), US-amerikanischer Film des Regisseurs Alex Proyas aus dem Jahr 2004
 I, Robot (Computerspiel), Computerspiel von Atari aus dem Jahr 1983
 I Robot (Album), ein Musikalbum der Band The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1977

Siehe auch:
 iRobot, ein US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt